Kaifu bezeichnet:

 Toshiki Kaifu (1931–2022), ehemaliger japanischer Premierminister
 Kaifu (Changsha), Stadtbezirk Kaifu (开福区) von Changsha, Hauptstadt der chinesischen Provinz Hunan
 Kaifu (Fluss) (), ein Fluss auf Shikoku, der bei Kaiyō in die Philippinensee mündet
 Kaifu-gun (), Landkreis in der Präfektur Tokushima

Die Abkürzung Kaifu bezeichnet:

 Kaiser-Friedrich-Ufer, eine Straße in Hamburg sowie das dortige Schwimmbad Kaifu-Bad
 Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer Hamburg
 Kaifu Nordland e.G., am Kaiser-Friedrich-Ufer gelegene gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft in Hamburg

KAIFU